191 rok naszej ery
 191 rok przed naszą erą
 191 liczba liczba pierwsza
 Bitwa pod Termopilami (191 p.n.e.)
 galaktyka NGC 191
 planetoida (191) Kolga
 droga wojewódzka nr 191
 katastrofa lotu American Airlines 191